Я́ккима:

 Яккима — местечко в Сортавальском районе Карелии.
 Яккима — посёлок в составе города Лахденпохья Карелии.
 Яккима — станция в одноимённом посёлке.

См. также 
 Якима